Promotion d’Honneur steht für:

 Promotion d’Honneur (Martinique), die zweithöchste Fußballspielklasse im Ligasystem von Martinique
 Promotion d’Honneur (Neukaledonien), die zweithöchste Fußballspielklasse im Ligasystem von Neukaledonien